Sant Llorenç de Cerdans (església), església parroquial de la vila i del terme del mateix nom, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).
 Catalunya:
 Església de Sant Llorenç de les Arenes, de les Arenes de Foixà (Baix Empordà)
 Sant Llorenç de Maçanet, al municipi de Maçanet de la Selva 
 Església de Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)
 Sant Llorenç de Sous de Sous (Alt Empordà)
 Església de Sant Llorenç de Lleida 
 Sant Llorenç de Saraís, a la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Església de Sant Llorenç (Llorenç del Penedès) 
 Església de Sant Llorenç (Tarragona) 
 Església de Sant Llorenç de Bescanó (Gironès)
 Església de Sant Llorenç d'Argençola (Anoia)
 Església de Sant Llorenç d'Adri
 País Valencià: Església de Sant Llorenç de Càlig 
 Regió de Múrcia: Església de Sant Llorenç (Múrcia)